Анатолий Дмитриевич Бренц (25 июля 1912, Ташкент — 25 ноября 1995, Москва) — советский и российский учёный в области газовой промышленности, один из основателей нефтяного и газового образования в России. Заслуженный экономист Российской Федерации, профессор.

Даты жизни и трудовой деятельности 
 1912 — 25 июля 1912 года в г. Ташкенте в семье военных родился Анатолий Дмитриевич Бренц.
 1929—1932 — Инструктор Туркменского союза потребительских обществ, г. Ашхабад.
 1932—1937 — Студент нефтяного института им. И. М. Губкина.
 1937—1942 — Инженер, начальник отдела нефтяных организаций Краснодарского края.
 1942—1943 — Начальник отдела конторы Ферганозокерит, г. Коканд.
 1943—1948 — Старший помощник начальника отдела Государственной штатной комиссии при Совете Министров СССР.
 1948—1953 — Начальник отдела Государственной штатной комиссии при Совете Министров СССР.
 1953 — Начальник отдела Управления Министерства финансов СССР.
 1955 — Защита кандидатской диссертации.
 1953—1956 — Заведующий кафедрой Академии нефтяной промышленности.
 1956—1962 — Начальник отдела Главгаза при Совете Министров СССР.
 1962—1967 — Заведующий кафедрой МИНХ и ГП им. И. М. Губкина.
 1967—1976 — директор института ВНИИЭгазпром.
 1976—1995 — Заведующий кафедрой РГА нефти и газа им. И. М. Губкина.
 25 ноября 1995 года — А. Д. Бренц скончался. Похоронен на Головинском кладбище в Москве.

Научно-производственные и общественные достижения 
Автор более 100 научных работ, в том числе 7 монографий:
 «Экономика газодобывающей промышленности» (1975)
 «Экономика разработки газовых месторождений и переработки сырья» (1984)
 «Вопросы ценообразования в газовой промышленности», «Организация, планирование и управление предприятиями нефтяной и газовой промышленности» (1986)
 «Экономика завершающего этапа разработки газовых месторождений» (1977)
 «Организация, планирование и управление на предприятиях транспорта и хранения нефти и газа» (1980)
 «Автоматизированные системы управления в нефтяной и газовой промышленности» (1982)
 учебник «Планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» (1989).

Общественные достижения:
 Член ГЭК
 Член Ученого совета факультета
 Заместитель председателя секции экономики горной, газовой и металлургической промышленности Научно-методического Совета МВ и ССО СССР

Ученые степени и звания 
 доктор экономических наук (1948)
 профессор (1958).

Награды 
 Заслуженный экономист РСФСР
 лауреат премии имени академика И. М. Губкина (1975)
 награждён орденом Трудового Красного Знамени (1986)
 медаль «За трудовое отличие» (1959)
 медаль «За оборону Кавказа» (1944)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 Отличник Министерства газовой промышленности
 Ветеран труда
 Почетный нефтяник

Литература 
 Портретная галерея Российского государственного Университета нефти и газа имени И. М. Губкина, 2010
 Выдающиеся ученые РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, выпуск 45, профессор Анатолий Дмитриевич Бренц, автор М. В. Маккаев, Москва 2000 год

Ссылки 
 Бренц Анатолий Дмитриевич

Похороненные на Головинском кладбище